

Села:
 Денисівка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Денисівка — Полтавська область, Оржицький район
 Денисівка — Хмельницька область, Білогірський район

Денисівка — село, Вітебська область, Браславський район